Râul Valea Cireșului se poate referi la:

 Valea Cireșului sau Râul Gepiu - afluent al Canalului Colector Criș
 Valea Cireșului - afluent al râului Colbu
 Valea Cireșului - afluent al râului Lozna
 Valea Cireșului - afluent al râului Ploștina

Vezi și 
 Râul Cireș (dezambiguizare)
 Râul Cireșu (dezambiguizare)

 Valea Cireșoii, sat în județul Cluj
 Valea Cireșului, sat în județul Teleorman

Toponime românești